Propinil ima više značenja.

 Propinil, funkcionalna grupa
 Propinil (psihodelik)